Владиславлевы — нетитулованный русский дворянский род.

В 1615—1617 годах дьяк Лука Владиславлев воевода на Белоозере, а в 1617—1619 годах в Калуге.

В Боярской книге за 1676 и 1692 год записаны дьяки Иван и Иван Климонтович Владиславлевы.

Родоначальник Андрей Афанасьевич Владиславлев вступил на службу в 1788 году. В 1806 году произведён в надворные советники. 19 ноября 1807 года пожалован с потомством в дворянское достоинство, приобретённое службой и чинами.

Известные представители

Новгородская ветвь 
 Владиславлев, Иоанн Михайлович (1810?—17 декабря 1880) — протоиерей, благочинный, кавалер орденов Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени. Похоронен в селе Залучье Старорусского района Новгородской области.
 Владиславлев, Михаил Иванович (9 (21) ноября 1840 — 24 апреля (6 мая) 1890) — российский философ, ректор Санкт-Петербургского университета. Сын И. М. Владиславлева.
 Владиславлев, Владимир Михайлович (1868—1943) — российский экономист и публицист, автор статьи «К аграрному вопросу в Лифляндии» (СПб, 1894). Сын М. И. Владиславлева и М. М. Достоевской (племянницы писателя).
 Владиславлев, Владимир Андреевич (1807—1856) — российский писатель. Окончив Санкт-Петербургский университет служил по корпусу жандармов, дослужившись до подполковника. Написал четыре части «Повестей и рассказов» (1835—1838), также опубликовал «Альманах на 1833 г.» (СПб., 1838) и «Памятная книга военных узаконений для штаб и обер-офицеров» (СПб., 1851 и 1853). Известен как издатель альманаха «Утренняя заря» (5 книг, СПб., 1839—1843), в которых печатались известные литераторы.

Тверская ветвь 
 Владиславлев, Василий Фёдорович (1821, Никольское Городище Тверского уезда —1895) — сын священника, протоиерей, духовный писатель, магистр Московской духовной академии. Законоучитель тверских учебных заведений, член Тверской учёной архивной комиссии, редактор журнала «Тверские епархиальные ведомости». Сочинения:
 «Объяснение богослужения святой православной церкви» (СПб., 1865);
 «Из жизни свят. Филарета, митр. Московского» («Душеполезные чтения», 1868, сентябрь);
 «Филарет, как истинный друг и товарищ» (Тверь, 1894);
 «Учение о богослужении православной церкви» (Тверь, 1894);
 «Из быта крестьян. Рассказы для крестьян и для крестьянских школ» (Москва, 1900);
 «Катехизическое учение православной церкви Христовой» (Москва, 1904).
 Владиславлев, Сергей Владимирович (род. 1883, дата смерти 1972) — профессор математики, преподаватель Московского института нефтяной и газовой промышленности, депутат Моссовета, правнук Владиславлева В. Ф.
 Владиславлев, Константин Владимирович (1 октября 1881—1960?) — окончив в 1906 году Московскую духовную академию до января 1912 года состоял в должности помощника инспектора академии. Позднее был священником московских храмов. Известен как учитель будущего митрополита Питирима (Нечаева). Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Правнук Владиславлева В. Ф.
 Владиславлев, Александр Павлович (1936—2017) — советский и российский государственный и общественный деятель. Внук Владиславлева К. В.
 Владиславлев, Павел Александрович (род. 29 августа 1960, Москва) — окончил МГУ, кандидат экономических наук. В 1990—1992 годах учёный секретарь Научно-исследовательского центра экономической теории и политики Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. В 1991 году создал консалтинговое агентство «Консус». Ныне президент холдинговой компании «Консус» (г. Москва).

Описание герба 
Герб рода Владиславлевых находится в 9 части «Общего гербовника дворянских родов Российской империи», стр. 147.

В верхней половине щита в голубом поле изображён золотой крест и по сторонам два чёрных орлиных крыла, на каждом из которых имеется серебряная шестиугольная звезда. В нижней половине в золотом поле находится журавль стоящий одной лапой на земле, а другой держит камень. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусиными перьями. Намёт на щите голубой, подложенный золотом.

Примечания

Источники 
 Сайт рода Владиславлевых

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены журавли